Reichenbach steht für:

 Reichenbach (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Reichenbach (Mondkrater)
 Reichenbach-Werkstätte in München, siehe Mathematisch-Feinmechanisches Institut
 Porzellanmanufaktur Reichenbach in Reichenbach (Thüringen)

Reichenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte und Gemeinden in Deutschland:
 Reichenbach am Heuberg, Gemeinde im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Reichenbach an der Fils, Gemeinde im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Landkreis Kronach), Gemeinde im Landkreis Kronach, Bayern
 Reichenbach (Landkreis Cham), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Reichenbach-Steegen, Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Reichenbach (bei Baumholder), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Reichenbach/O.L., Stadt im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Reichenbach im Vogtland, Stadt im Vogtlandkreis, Sachsen
 Reichenbach (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Gemeinde in der Schweiz:
 Reichenbach im Kandertal, Gemeinde im Kanton Bern

Ortsteile in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Reichenbach (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Reichenbach (Bad Rippoldsau-Schapbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt
 Reichenbach (Bad Schussenried), Stadtteil von Bad Schussenried, Landkreis Biberach
 Reichenbach (Berglen), Ortsteil der Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis
 Reichenbach (Elzach), Stadtteil der Stadt Elzach, Landkreis Emmendingen
 Reichenbach (Freiamt), Ortsteil der Gemeinde Freiamt (Schwarzwald), Landkreis Emmendingen
 Reichenbach (Gengenbach), Stadtteil der Stadt Gengenbach, Ortenaukreis
 Reichenbach (Hornberg), Stadtteil der Stadt Hornberg, Ortenaukreis
 Reichenbach, Stadtteil der Stadt Lahr/Schwarzwald, Ortenaukreis
 Reichenbach (Oppenweiler), auch Reichenbach an der Murr, Weiler der Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis
 Reichenbach (Waldbronn), Ortsteil der Gemeinde Waldbronn, Landkreis Karlsruhe
 Reichenbach (Westhausen), Ortsteil der Gemeinde Westhausen (Württemberg), Ostalbkreis
 Reichenbach an der Murr, Ortsteil der Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis
 Reichenbach im Täle, Ortsteil der Gemeinde Deggingen, Landkreis Göppingen
 Reichenbach unter Rechberg, Stadtteil der Stadt Donzdorf, Landkreis Göppingen

in Bayern:
 Reichenbach (Auerbach), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Reichenbach (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach
 Reichenbach (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf
 Reichenbach (Mömbris), Ortsteil des Marktes Mömbris, Landkreis Aschaffenburg
 Reichenbach (Münnerstadt), Ortsteil der Stadt Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen
 Reichenbach (Nagel), Ortsteil der Gemeinde Nagel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Reichenbach (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu
 Reichenbach (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach
 Reichenbach (Schönwald), Ortsteil der Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Reichenbach (Stöttwang), Ortsteil der Gemeinde Stöttwang, Landkreis Ostallgäu
 Reichenbach (Wassertrüdingen), Dorf der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach
 Reichenbach (Wettringen), Ortsteil der Gemeinde Wettringen, Landkreis Ansbach
 Reichenbach (Wörth an der Donau), Ortsteil der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg
 Reichenbach bei Oberstdorf, Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu

in Brandenburg:
 Reichenbach (Guben), Ortsteil der Stadt Guben, Spree-Neiße-Kreis

in Hessen:
 Reichenbach (Hessisch Lichtenau), Ortsteil von Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis
 Reichenbach (Lautertal), Ortsteil von Lautertal (Odenwald), Landkreis Bergstraße
 Reichenbach (Waldems), Ortsteil von Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis

in Rheinland-Pfalz:
 Reichenbach (Dahn), Ortsteil der Stadt Dahn, Landkreis Südwestpfalz
 Reichenbach (Reichenbach-Steegen), Ortsteil der Gemeinde Reichenbach-Steegen, Landkreis Kaiserslautern

in Sachsen:
 Reichenbach (Callenberg), Ortsteil von Callenberg, Landkreis Zwickau
 Reichenbach (Großschirma), Ortsteil von Großschirma, Landkreis Mittelsachsen
 Reichenbach (Haselbachtal), Ortsteil von Haselbachtal, Landkreis Bautzen
 Reichenbach (Klipphausen), Ortsteil von Klipphausen, Landkreis Meißen
 Reichenbach (Kriebstein), Ortsteil von Kriebstein, Landkreis Mittelsachsen

in Thüringen:
 Reichenbach (Gera), Ortsteil der kreisfreien Stadt Gera
 Reichenbach (Hörselberg-Hainich), Ortsteil von Hörselberg-Hainich, Wartburgkreis
 Reichenbach (Probstzella), Ortsteil der Gemeinde Probstzella, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
 Reichenbach (Schmalkalden), Ortsteil der Stadt Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen
 Reichenbach (Unterwellenborn), Ortsteil von Unterwellenborn, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Gemeindeteile in Österreich:
 Reichenbach (Gemeinde Litschau), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Reichenbach (Gemeinde Rappottenstein), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Orte in der Schweiz:
 Reichenbach (Zollikofen), Ort in der Gemeinde Zollikofen, Kanton Bern
 Reichenbach (Schattenhalb), Ort in der Gemeinde Schattenhalb, Kanton Bern

historischer deutscher Name von Ortschaften im heutigen Polen:
 Reichenbach (Eulengebirge; Landkreis Reichenbach), von Dzierżoniów, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Reichenbach (Niederschlesien; Landkreis Freystadt), von Przybymierz, Ortsteil der Gemeinde Nowogród Bobrzański, Woiwodschaft Lebus
 Reichenbach (Pommern; Landkreis Pyritz), von Radaczewo, Ortsteil der Gemeinde Choszczno, Woiwodschaft Westpommern
 Reichenbach (Ostpreußen; Landkreis Preußisch Holland), von Rychliki, Gemeinde in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Reichenbach (Wartheland; Landkreis Warthbrücken), von Stypin, Ortsteil der Gemeinde Babiak, Woiwodschaft Großpolen

historischer deutscher Name einer Kolonie in der heutigen Ukraine:
 Reichenbach (im Landkreis Lemberg in Galizien), Kolonie von Krassiw (Stryj), Rajon Stryj, Oblast Lwiw

Baulichkeiten:
 Ansitz Reichenbach, Ansitz in Meran-Obermais, Südtirol; siehe Liste der Baudenkmäler in Meran
 Burg Reichenbach (Hessen), Burgruine bei Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Burg Reichenbach (Oberschwaben), abgegangene Burg in der Gemeinde Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burg Reichenbach (Westhausen), Burgstall bei Reichenbach (Westhausen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kloster Reichenbach (Baden-Württemberg), ehemaliges Kloster in Klosterreichenbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Kloster Reichenbach am Regen, Kloster in Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Palais Reichenbach (Kassel), ehemaliges Palais in Kassel, kreisfreie Stadt in Hessen

 Reichenbachbrücke, Brücke über die Isar in München, Bayern

Fließgewässer:
 Reichenbach (Aare), linker Zufluss der Aare nahe Schattenhalb, Kanton Bern, Schweiz; siehe Reichenbachfall
 Reichenbach (Aich), linker Zufluss der Aich bei der Burkhardtsmühle, Gemeinde Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg; siehe auch Siebenmühlental (Schönbuch)
 Reichenbach (Aurach), linker Zufluss in die Mittlere Aurach bei Falkendorf, Gemeinde Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Reichenbach (Bära) oder Talbach, siehe Reichenbach (Untere Bära)
 Reichenbach (Biber), linker Zufluss der Biber (zur Donau) bei Oberhausen, Stadt Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Reichenbach (Bibert), linker Zufluss der Bibert bei Ammerndorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Reichenbach (Bracht), linker Zufluss der Bracht im Vogelsberg zwischen Hellstein und Schlierbach, Gemeinde Brachttal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Reichenbach (Brettenbach), linker Zufluss des Brettenbach (Elz) in Reichenbach, Gemeinde Freiamt, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Reichenbach, rechter Seitenarm des Reichenbachs zwischen Dörner und Reichenbach, beide Gemeinde Freiamt, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Brugga), linker Zufluss der Brugga (zur Dreisam) bei Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Diesenleitenbach), linker Zufluss des durch den Diesenleitenbach gebildeten Urfahrer Sammelgerinnes bei Luftenberg an der Donau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Reichenbach (Elz), linker Zufluss der Elz (zum Oberrhein) in Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Emsbach), rechter Zufluss des Emsbach vor Niederems, Gemeinde Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Reichenbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Fils), rechter Zufluss der Fils bei Reichenbach an der Fils, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Gennach), rechter Zufluss der Gennach bei Reichenbach, Gemeinde Stöttwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Reichenbach (Gerbach) oder auch Breitenbach, linker Zufluss des Gerbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) nach der Dietlesmühle von Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Glan), rechter Zufluss des Glans nahe Altenglan, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Reichenbach (Glött), rechter Zufluss der Glött bei Heudorf, Gemeinde Glött, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Reichenbach (Gräfenbach), rechter Zufluss des Gräfenbachs bei Forsthaus Reichenbacherhof und Gräfenbacherhütte bei Spabrücken, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Reichenbach (Gutach, Hornberg), rechter Zufluss der Gutach (zur Kinzig) in Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Gutach, Neustadt im Schwarzwald), linker Zufluss der Gutach (zur Wutach) in Neustadt im Schwarzwald, Stadt Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Heimbach), rechter Oberlauf des Heimbachs bis Heimbach, teils auch Name von dessen hier beginnendem kurzem Lauf bis zur Nahe beim Bahnhof Heimbach, Landkreis Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Reichenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst vor Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Kahl), linker Zufluss der Kahl zwischen Schimborn und Mensengesäß, Markt Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Reichenbach (Kessel), linker Hauptstrang-Oberlauf des Krumbachs, rechter Zufluss der Kessel (zur Donau) in Erlingshofen, Gemeinde Tapfheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Reichenbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig (zum Oberrhein) nahe der Sägmühle von Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Kirnach, Oberkirnach), rechter Zufluss der Kirnach (zur Brigach) bei Oberkirnach, Stadt St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Kirnach, Unterthingau), linker Nebenbach der Kirnach (zur Wertach) bei Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Reichenbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers bei Steinkirchen, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Kremnitz), rechter Zufluss der Kremnitz vor der Kremnitzmühle von Teuschnitz an der Gemeindegrenze von Reichenbach, beide Orte im Landkreis Kronach, Bayern
 Reichenbach (Küferbach), rechter Zufluss des Küferbachs (zur Lein) in Holzleuten, Gemeinde Heuchlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Lauer), linker Zufluss der Lauer in Burglauer, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Reichenbach (Lauter, Donzdorf), rechter Zufluss der Lauter (zur Fils) nahe Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Lauter, Reichenbach), linker Zufluss der Lauter (zum Oberrhein bei Gernsheim) in Reichenbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Reichenbach (Lein), linker Zufluss der Lein (zum Kocher) nahe Weggenziegelhütte, Gemeinde Spraitbach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Liederbach) oder Woogbach, linker Quellbach des Liederbachs bei Königstein im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Reichenbach (Loquitz), rechter Zufluss der Loquitz zwischen Oberloquitz und der Schaderthalmühle, beide Probstzella, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Reichenbach, Oberlauf der Mies bis zur deutsch-tschechischen Grenze nahe Hermannsreuth, Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Reichenbach (Mittlere Aurach), linker Zufluss der Mittleren Aurach bei Falkendorf, Gemeinde Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Reichenbach (Murg) – zwei Zuflüsse der Murg (Nordschwarzwald) in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Reichenbach (Murg, Klosterreichenbach), rechter Zufluss in Klosterreichenbach, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt
 Reichenbach (Murg, Hilpertsau), rechter Zufluss in Hilpertsau, Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt
 Reichenbach (Murr), linker Zufluss der Murr beim Weiler Reichenbach an der Murr, Gemeinde Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold in Unterreichenbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Reichenbach oder Heimbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (Rhein) beim Bahnhof Heimbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Reichenbach (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars im Stadtgebiet von Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, siehe Liste der Zuflüsse des Neckars; flussabwärts:
 Reichenbach (Neckar, Pliezhausen), linker Zufluss nahe der Burg Wildenau gegenüber dem Stadtteil Altenburg
 Reichenbach (Neckar, Oferdingen), rechter Zufluss nach dem Stadtteil Oferdingen
 Reichenbach (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach (zur Iller) gegenüber der Hennenmühle, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Reichenbach (Otterbach), rechter Zufluss des Otterbachs (zur Lauter) bei Otterbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Reichenbach (Rot), linker Zufluss der Rot (zur Donau) bei der Dietbruckmühle oder Herrenmühle von Erolzheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Rottum), linker Zufluss der Rottum (zur Westernach) an der Sägmühle vor Mietingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Schmutter), rechter Zufluss der Schmutter nach Berghöfe, Gemeinde Scherstetten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Reichenbach (Simmerbach), linker Zufluss zum Simmerbach bei Simmern, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Reichenbach (Starzel), linker Zufluss der Starzel (zum Neckar) in Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Störenbach), rechter Zufluss des Störenbachs (zur Ostrach, zur Donau) nahe Magenbuch, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Umlach), rechter Zufluss der Umlach bei Jordanbad, Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Untere Bära) oder Talbach, linker Zufluss der Unteren Bära in Reichenbach am Heuberg, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Vils), rechter Zufluss der Vils (zum Lech) entlang der Landesgrenze zwischen Steinach, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern und Vils, Bezirk Reutte, Tirol
 Reichenbach (Weihung), linker Zufluss der Weihung in Staig, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Klösterle, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Reichenbach (Zahme Gera), rechter Zufluss der Zahmen Gera nahe Plaue, Ilm-Kreis, Thüringen
 Reichenbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Elmischwang, Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Hochwasserrückhaltebecken Reichenbach
 Naturwaldreservat Ruine Reichenbach
 Reichenbacher Konvention
 Reichenbachtal in Schattenhalb, Berner Oberland, Schweiz
 Reichenbacher
 Reichenbachstraße
 Reichenbächle (Begriffsklärung)
 Reischenbach